Davide di Scozia – principe di Scozia e Conte di Huntingdon
Davide I di Scozia – principe di Cumbria e re di Scozia, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
Davide II di Scozia – re di Scozia